Toro Rosso STR3 — гоночный автомобиль команды Scuderia Toro Rosso, выступавший в сезоне  года.

История 
Болид построен на основе конструкции Red Bull RB4, главное отличие — вместо мотора Renault использовался мотор Ferrari.
Дебют машины состоялся на Гран-при Монако 2008 года.

Результаты выступлений в Формуле-1

Примечания

Ссылки 

Шасси Toro Rosso Формулы-1